Моос:

 Моос, Карл Фридрих Христиан (1773—1839) — немецкий минералог и геолог.
 Моос, Людвиг фон (1910—1990) — швейцарский политик, президент.
 Моос, Николай Николаевич — русский художник, иллюстратор.
 Моос, Соломон (1831—1895) — немецкий врач.

См. также 
 Мос
 Шкала Мооса — шкала для определения относительной твёрдости методом царапания.